Арка — может означать:

 Арка — в архитектуре криволинейное перекрытие проёма в стене или пролёта между двумя опорами.
 Портальная арка
 Арка — род двустворчатых моллюсков.
 «Арка» — разрабатываемая российская космическая обсерватория, предназначенная для получения снимков Солнца в высоком разрешении.

Культура, искусство 
 Арка — в греческой мифологии дочь Тавманта и океаниды Электры, сестра Ириды и гарпий.
 Сюжетная арка — в литературе или телевидении последовательность эпизодов в повествовательном произведении искусства, связанных общей сюжетной линией.
 Арка — венесуэльская певица, автор песен, музыкальный продюсер и диджей.
 «Золотая арка» — российский кинофестиваль.

 Фильмы
 «Арка» — американский фантастический фильм 2016 года.

Топоним 
 Арка — древний город в Ливане.
 Арка — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу.
 Арка — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу.
 Арка — село в Охотском районе Хабаровского края.
 Арка — село в Лейлекском районе Баткенской области Кыргызстана.
 Арка — село в Камыстинском районе Костанайской области Казахстана.

 Геологические объекты
 Арка — река в России, протекает в Республике Марий Эл.
 Геологическая арка
 Геологическая арка Канкаки
 Природная арка

Организация, клуб 
 «Арка» — польский футбольный клуб из города Гдыня.
 «Арка» — польский баскетбольный клуб из города Гдыня.

Фамилия 
 Арка, Хулио (род. 1981) — аргентинский футболист, атакующий полузащитник.
  (род. 1979) — итальянский актёр.

См. также 

 
 
 
 
 
 
 Королевская арка